Па́вел Хороши́лов:
 Хорошилов, Павел Ефремович (1897—1964) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Хорошилов, Павел Максимович (1917—1943) — советский офицер, танкист-ас.